Kötzler ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Christoph Keßler (ursprünglich Kötzler; 1800–1872), deutscher Pianist und Komponist
 Valentin Kötzler (1499–1564), Jurist und Rat der Stadt Nürnberg